MDL kan syfta på:

 MDL – valutakoden ISO 4217 för Moldavisk leu 
 MDL (programspråk) – ett programspråk
 MDL – IATA:s kod för Mandalay International Airport